CPI puede referirse a:
 Certificado de Participación Inmobiliaria;
 Corte Penal Internacional;
 Complejo de pre-iniciación, complejo de proteínas necesarias para que tenga lugar la transcripción genética;
 Coste por influencia, valor que se le atribuye a un medio como un blog y concretamente a su editor el bloguero;
 Ciclos por instrucción, valor usado en arquitectura de computadores para medir el rendimiento de procesadores;
 Condiciones de protección contra incendios.
 Curso Probatorio de Ingreso, aplicado en el Paraguay como un mecanismo de admisión, por parte del estudiantado, a la educación universitaria pública.
 Ciudad Politécnica de la Innovación, parque científico de la UPV.
 Compra Pública Innovadora, actuación administrativa de fomento de la innovación.

Y por sus siglas en inglés puede referirse a:

 Partido Comunista de la India (Communist Party of India), un partido político en la India;
 Committee on Public Information, una agencia independiente federal del gobierno de los Estados Unidos;
 Índice de Percepción de Corrupción.
 Consumer Price Index, índice de Precios al Consumo.
 Continuous Process Improvement, metodologías para la mejora continua de los procesos.